Вафин:
 Вафин, Мунир Махмутович (род. 1961) — татарский писатель и поэт, журналист.
 Вафин, Самиулла Зиннатуллович (Самиулла Вафа; 1909—1983) — татарский купец, общественный и культурный деятель, проживавший в Тампере.

 Вафина, Александра Александровна (род. 1990) — российская хоккеистка.
 Вафина, Любовь (род. 1967) — казахстанская хоккеистка.